Kaira o Kheda, ciutat i municipalitat al Gujarat, l'Índia.
 Kaira, gènere neotropical d'Araneids.